Le SM UB-35 était un U-boot allemand de Type UB II en service dans la Kaiserliche Marine au cours de la Première Guerre mondiale.

Le U-boot fut commandé le  et sa quille fut posé le . Il est mis en service le .

Ce sous-marin a coulé 43 navires en 26 patrouilles avant d'être coulé dans la Manche, le  par des grenades anti-sous-marine lancé par le navire Britannique  à la position géographique .

26 membres d'équipage décédèrent dans cette attaque, il y a deux survivants.

Conception 
Unterseeboot type UB II, l'UB-35 déplaçait 274 tonneaux en surface et 303 tonneaux en immersion. Il mesurait  de longueur totale, un faisceau de 4.37 m, et un tirant d'eau de 3.69 m. Le sous-marin était propulsé par deux moteurs Benz six-cylindres diesel d'une puissance de  (270 ch) et de deux moteurs électriques Siemens-Schuckert, produisant une puissance de  (280 ch). Le sous-marin pouvait accueillir 28 membres d'équipage et atteindre une profondeur de  (160 pieds).

Le sous-marin avait une vitesse de 9,06 nœuds () en surface et de 5,71 nœuds () en plongée.
Son rayon d'action était de  immergé à 4 nœuds, et en surface de 7 030 milles nautiques (13,020 km) à 5 nœuds.

L'UB-35 était équipé de deux tubes lance-torpilles de  pouvant transporter quatre torpilles et d'un canon de pont de  Uk L/30.

Commandement 
 Oberleutnant zur See Rudolf Gebeschus du  au 
 Oberleutnant zur See Otto von Schrader du  au 
 Kapitänleutnant Rudolf Gebeschus du  au 
 Oberleutnant zur See Karl Stöter du  au

Navires coulés 

L'UB-35 a coulé 43 navires pour un total de  tonneaux au cours des 26 patrouilles qu'il effectua.

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi 
 Liste des U-Boote de la Première Guerre mondiale
 Liste des navires de la Kaiserliche Marine

Lien externe 

Bateau lancé en 1915
Navire construit à Hambourg
Sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale
Navire coulé en 1918